Die 36 Bundesstaaten Nigerias sind die oberste Verwaltungseinheit der westafrikanischen Bundesrepublik Nigeria. Jeder Bundesstaat hat eine eigene Regierung, die von einem direkt gewählten Gouverneur geleitet wird, sowie ein eigenes Landesparlament. Unterhalb der Ebene der Bundesstaaten gibt es 774 untergeordnete Local Government Areas.

Tabellarische Übersicht 
In der Tabelle sind die 36 Bundesstaaten von Nigeria und das Federal Capital Territory um die Hauptstadt Abuja alphabetisch, nach Fläche, Einwohnerzahl und Hauptstadt sortierbar aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Volkszählungen (VZ) vom 26. November 1991 und 21. März 2006 sowie Schätzungen für das Jahr 2015, die auf dem Ergebnis der Volkszählung von 2006 beruht.

(VZ = Volkszählung)
(Sch = Schätzung)

Geschichte der Bundesstaaten 
Als Kolonie war Nigeria in Protektorat Nordnigeria und ein Protektorat Südnigeria geteilt, später in eine Nord- eine Ost- und eine Westprovinz sowie Lagos gegliedert. Nach der Unabhängigkeit 1960 wurden diese Provinzen in Regionen umbenannt.

Eine im Mai 1967 verabschiedete Gebietsreform, die Nigeria in zwölf Bundesstaaten aufteilte, war einer der Auslöser des Biafra-Krieges, also der Sezession der ehemaligen Ostprovinz Biafra, da durch die neuen Grenzen die Erdölgebiete Nigerias dem Zugriff der Igbo entzogen wurden.

Bundesstaaten gibt es seit 1967 – zunächst waren es 12, ab 1976 19, ab 1987 21, ab 1991 30 und seit 1996 ist das Land in 36 Bundesstaaten untergliedert.

Die territoriale Entwicklung der Bundesstaaten:

Quellen

Siehe auch 
 ISO 3166-2:NG
 Local Government Areas in Nigeria
 Politisches System Nigerias

!
Nigeria